МНР:
 Монгольская Народная Республика.
 Молдавская Народная Республика.
 Монтажно-наладочные работы.
 Морское навигационное руководство.
 Машина неограниченными регистрами.
 Молодой Народный Рух.